Der Salzburger Stier ist:

ein auf der Festung Hohensalzburg befindliches Orgelinstrument, siehe Hornwerk (Instrument)
ein Kabarettpreis für den deutschsprachigen Raum, siehe Salzburger Stier (Kleinkunstpreis)
der Name eines vom UFC Salzburg veranstalteten Hallenfußballturniers